Maximiliaan (Max) Noordermeer is een personage uit de Nederlandse dramaserie Westenwind. De rol werd gedurende de hele serie (1999-2003) gespeeld door acteur Joep Sertons.

Levensverhaal

Jeugd en jongvolwassenheid
Max is de oudste zoon van scheepsmagnaat Antonius Noordermeer sr. en zijn vrouw Emma Sluyter. Beide ouders zijn dagelijks op de werf, waardoor Max door au pairs wordt opgevoed. Na Max volgen nog zussen Myrna en Charlotte. Max trouwt al op jonge leeftijd met Sophie Elzinga, met wie hij zoon Anton krijgt. Wanneer Maxs zus Myrna van een tweeling bevalt en niet veel later om het leven komt, ontstaat er een gevecht tussen de biologische vader Raymond de Haas en de familie Noordermeer. Besloten wordt om de tweeling uit elkaar te halen. Emma krijgt Fleur, die zij onderbrengt bij Max en Sophie. Het drietal laat Fleur, maar ook Anton, geloven dat zij de echte dochter is van Max en Sophie. Maar in werkelijkheid is Fleur dus de dochter van Myrna.

Marleen en Keela
Marleen Snoey, de secretaresse van Max, is op slag verliefd op hem. Marleen is op een gegeven moment zo hopeloos verliefd op Max dat zij tot alles in staat is om Max te veroveren. Wanneer Marleen bij toeval in contact komt met Keela Bangor heeft ze een troef in handen. Keela wil Anton op de hoogte brengen van zijn kind, maar Marleen heeft andere plannen. Marleen laat Keela overkomen naar Nederland en sluit haar op op zolder. Keela, die niet veel intelligentie heeft, stapt op de verkeerde Noordermeer af, Max. Marleen heeft dit in scène gezet. Sophie is geschrokken en voelt zich bedrogen. Max ontkent in alle toonaarden dat hij het bed heeft gedeeld. Sophie pakt haar biezen en vertrekt naar een bungalowpark. En wie staat daar voor Max klaar, Marleen.

Marleen probeert Max te verleiden, maar heeft nog geen succes geboekt. Max en Anton eten op een avond Chinees met elkaar. Anton is geschrokken als hij ontdekt dat Keela Max chanteert met junior. Anton heeft inmiddels kennisgemaakt met zijn zoon, nadat hij opnieuw het bed deelde met Keela. Anton wilde dat het bestaan van junior voor zijn familie verborgen bleef. Hij moet diep door het stof om zijn vader de waarheid te vertellen. Max gaat richting Sophie om dit verhaal te vertellen, maar Sophie wordt woedend. Sophie vindt het niet kunnen dat Max Anton de schuld geeft. Anton moet ook bij zijn moeder diep door het stof. Max en Sophie verzoenen zich. Marleen is door het dolle heen. De video waarmee Max gechanteerd werd, wordt nog eens nauwkeurig onder de loep genomen. In de weerkaatsing van een glazen tafel wordt bij toeval door iemand het gezicht van Marleen gezien. Marleen wordt ontslagen.

Fleur
Grote paniek bij Max en Sophie wanneer Emma het tijd vindt worden dat Fleur weet wie haar biologische moeder is. Sophie weigert, maar Emma staat erop. Sophie zwicht voor haar schoonmoeder en gaat de confrontatie met Fleur aan. Fleurs hele wereld lijkt in te storten na de bekentenis van Sophie. Ze wil meer te weten komen over haar moeder Myrna. Emma staat voor haar klaar. Uiteindelijk krijgen Sophie en Max vergiffenis.

Conny
Door de Bloemfonteinorder zijn de werven Noordermeer en De Graaf genoodzaakt om samen te werken. Conny de Graaf geeft leiding bij de ene werf, Max bij de andere werf. Wanneer Max en Conny steeds nauwer beginnen te samenwerken, blijkt er meer dan een samenwerking te zijn. Conny, die altijd trouw is gebleven aan haar Jacob, vindt het verschrikkelijk dat ze met Max heeft geslapen. Toch delen ze daarna nog een aantal keer het bed. Wanneer de affaire uitkomt, lijkt het huwelijk van Jacob en Conny op de klippen te lopen. Uiteindelijk kan Conny haar huwelijk nog lijmen.

Betrekkingen

Familie
 Antonius Noordermeer sr.   (vader; overleden) 
 Emma Noordermeer-Sluyter   (moeder) 
 Myrna Noordermeer   (zus; overleden) 
 Charlotte Noordermeer   (zus) 
 Fleur Noordermeer   (adoptiedochter/nichtje; overleden) 
 Iris de Haas   (nichtje) 
 Niels Valken   (neefje) 
 Jacco de Graaf   (achterneefje) 
 Fleur de Graaf   (achternichtje)

Romantiek
 Sophie Elzinga   (gescheiden, ....-2000) 
 Conny de Graaf   (affaire, 1999) 
 Fabienne Vermeer   (getrouwd, 2000) 
 Sophie Elzinga   (relatie, 2000-2001) 
 Sophie Elzinga   (onenightstand, 2001) 
 Sjoukje Janssen   (relatie, 2002)

Kinderen
 Anton Noordermeer   (zoon, met Sophie Elzinga) 
 Iris Noordermeer   (dochter, met Sophie Elzinga; overleden) 
 Fleur de Graaf Noordermeer   (adoptiedochter, met Sophie Elzinga; overleden) 
 Mattijs Vermeer   (zoon, met Fabienne Vermeer; overleden) 

Personage uit televisieserie